Imataca peut désigner :

Toponymes

Imataca : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro ;
 Sierra Imataca : chef-lieu de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro.

Homonymie de toponyme